Улм има више значења:
 Улм
 Улм (Монтана)
 Улм (Арканзас)